Der Peugeot 207 ist ein Kleinwagen des französischen Fahrzeugherstellers Peugeot. Das Fahrzeug ist der Nachfolger des Peugeot 206, der eines der meistverkauften Autos in Europa ist.

Neben den beiden Werken in Poissy und Madrid erfolgte der Hauptanteil der Produktion in dem im Juni 2006 eröffneten neuen Werk Trnava (Tyrnau) in der Slowakei, wo im Endausbau 3500 Personen beschäftigt werden. Die für 700 Millionen Euro gebaute Fabrik ersetzte das im Januar 2007 geschlossene englische Peugeot-Werk Ryton-on-Dunsmore, wo seit Mitte 1998 der 206 mit 2300 Beschäftigten gebaut wurde. Im April 2008 wurde der einmillionste Peugeot 207 ausgeliefert. In Brasilien gibt es eine Pick-up-Version namens Peugeot 207 Hoggar.

Der Nachfolger 208 kam in Deutschland im April 2012 auf den Markt.

Geschichte 
Das Fahrzeug wurde im März 2006 auf dem Autosalon in Genf vorgestellt und ab 6. Mai 2006 von Peugeot-Händlern in Deutschland angeboten. Peugeot verkaufte zu jener Zeit die meisten Fahrzeuge in der Kleinwagensparte und hoffte mit dem neuen Modell auf ein erfolgreiches Anknüpfen an den Bestseller 206, der parallel zum 207 weiterhin hergestellt wurde.

Der Peugeot 207 war im Vergleich zum Vorgängermodell etwas größer: 4,03 m Länge, 1,72 m Breite, 1,47 m Höhe, 2,54 m Radstand. Sein progressives Design schrieb die Formensprache der Löwenmarke mit Gestaltungselementen der Concept-Cars 907 und 20Cup fort.

Technisch basierte der 207 auf der gleichen Plattform wie der PSA-Konzernbruder Citroën C3. Zunächst wurden fünf verschiedene Motoren angeboten – ein 1,4-l-Benziner mit 73 PS oder 88 PS (dieser Motor war auch schon im Vorgängermodell Peugeot 206 im Einsatz) sowie ein 1,6-l-Benziner mit 109 PS oder als Turboversion mit 150 PS. Als Dieselmotor wurde der 1,6 l HDi mit 90 oder 109 PS angeboten. Alle Dieselmodelle wurden serienmäßig mit Rußpartikelfilter (FAP, Filtre à particules) ausgeliefert. Anfang 2007 wurden zwei neue Benzinmotoren eingeführt, ein 1,4-l-Benziner mit 95 PS und ein 1,6-l-Benziner mit 120 PS. Sie wurden in Zusammenarbeit mit BMW entwickelt und zeichneten sich durch einen niedrigeren Verbrauch aus. In Deutschland wurden ab Mai 2007 fünf Ausstattungslinien angeboten, der Einstiegspreis lag bei 12.250 Euro. Der Preis für den stärksten 207, den 207 RC, lag bei 20.900 Euro in der Grundausstattung.

Ab März 2013 wurde das auf 400 Einheiten begrenzte Sondermodell „Roland Garros“ angeboten, welches auf der Ausstattungslinie Allure basierte und zusätzlich unter anderem über Sitzheizung, graubeige Lederbezüge mit „RG“-Logo, Kurvenlicht, Parksensoren, Reifendruckkontrolle, Bluetooth-Audiostreaming und Freisprechanlage verfügte.

Modellvarianten 
Der 207 wurde abhängig von der Ausstattungslinie mit zwei unterschiedlichen Frontpartien ausgeliefert, die Peugeot als „klassische“ bzw. „sportliche“ Version bezeichnete.

Das Coupé-Cabriolet 206 CC wurde im April 2007 durch den 207 CC ersetzt. Der ab Mai 2007 angebotene 207 RC wurde mit einem 1,6-Liter-Turbomotor mit 175 PS ausgeliefert, der aus einer Kooperation mit BMW stammte. Im Spätsommer 2007 kam der 207 SW mit Glasdach auf den Markt.

Modellpflege 
Ende Juni 2009 erhielt die Baureihe ein Facelift, das geänderte Scheinwerfer, Heckleuchten und Schweller bzw. Schürzen rundum beinhaltete.

Nachdem im April 2012 der Nachfolger 208 als Schrägheck erschien, war der 207 als Drei- und Fünftürer bis Juni 2012 weiterhin mit eingeschränkter Ausstattungvielfalt angeboten. Der Kombi SW war noch bis Juni 2013 als Sondermodell Forever verfügbar, um dann durch den Peugeot 2008 I abgelöst zu werden. Das 207 Cabriolet war bis Mai 2015 im Programm.

In China wurde der 207 auch als Stufenheck angeboten.
Iran Khodro produziert Peugeot 207i. Der 207i ist identisch mit dem Peugeot 206+.

Peugeot 207 im Rallye-Sport 
Der Peugeot 207 Super 2000 ist ein Kundenfahrzeug von Peugeot, das nach dem Super-2000-Reglement der FIA für die Intercontinental Rally Challenge produziert wird. Die zusätzlich mit einer im Fahrgastraum verschweißten Sicherheitszelle aus Stahlrohren versteifte Karosserie basiert auf den 207 aus der Serienfertigung, die von Peugeot Sport allerdings stark modifiziert wird. Diese Fahrzeuge werden mit einem Sicherheitspaket ausgerüstet, das aus speziellen Sitzen, Gurten, Treibstofftank, Notausschalter (innen/außen), Feuer-Löschanlage usw. besteht.

Der Rennwagen muss dem FIA-Reglement der Gruppe A entsprechen und mit einem Zusatz-Kit Super 2000 ausgestattet sein. Elektronische Fahrhilfen wie ABS und ESP sind nicht zugelassen. Angetrieben wird der Super 2000 von einem 2,0-Liter-4-Zylinder-Saugmotor mit 206 kW (280 PS) bei 8250/min. Das maximale Drehmoment liegt bei 250 Nm und 6000/min. Mit Blick auf die Kosten liegt die Drehzahlgrenze der nach dem FIA-Reglement homologierten Motoren bei 8500/min. Des Weiteren muss sequentiell über einen Schalthebel geschaltet werden und nicht wie ehemals in der WRC über elektronisch-hydraulische Schaltwippen.

Der Peugeot 207 Super 2000 verfügt über Allradantrieb, der nach FIA-Regularien mit mechanischen Differentialen realisiert ist. Im Super 2000 werden von Peugeot entwickelte und gebaute Stoßdämpfer verwendet, die ein ungewolltes Schwingen des Hecks bestmöglich verhindern. Die Lenkung ist Servo-unterstützt, die Bremse muss ohne diese Unterstützung auskommen und verlangt daher hohe Pedalkräfte für optimale Bremsleistung. Der Super 2000 wird wegen seiner direkt ausgelegten Lenkung und der 18-Zoll-Räder mit BF-Goodrich-Rennreifen als sicheres und gutmütig zu fahrendes Fahrzeug beschrieben. Das Fahrzeug kostet 168.000 Euro, das ist der maximal zulässige von der FIA festgelegte Preis für Super-2000-Fahrzeuge.

Motoren 

 THP = Turbo High Pressure
 VTi = Variable valve lift and Timing injection

Zulassungszahlen 
Zwischen 2006 und 2015 sind in der Bundesrepublik Deutschland 234.330 Peugeot 207 neu zugelassen worden. Mit 58.222 Einheiten war 2009 das erfolgreichste Verkaufsjahr. Dies ist auf die Umweltprämie zurückzuführen. Danach gingen die Zulassungszahlen deutlich zurück.

Siehe auch 
 PSA-TU-Motor

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite CC
 Offizielle Webseite SW

207
Kleinwagen
Kombilimousine
Kombi
Cabriolet
Pick-up